Oskol ist der Name folgender Ortschaften und Gewässer:

 Stary Oskol, Stadt in Russland
 Nowy Oskol, Stadt in Russland
 Oskol (Fluss), russisch-ukrainischer Fluss